Eugenio Jiménez Correa (1853 - 1910) fut un architecte espagnol.

Biographie 
Il obtint son diplôme d'architecte en 1879 à Madrid. Il est connu pour le style néo-mudéjar qu'il utilisera pour plusieurs édifices à Madrid. L' est une de ses premières œuvres (à la suite de la mort de Carlos Velasco Peinado).

Œuvres 
 L'église Saint-Firmin-des-Navarrais, édifice néo-mudéjar planifié en 1886 par Eugenio Jiménez Correa et Carlos Velasco Peinado, et construit de 1886 à 1890 au 10, rue Eduardo Dato.
 Le parc de désinfection de la rue Bravo Murillo.
 La  (« brasserie El Águila »), devenue ensuite la  en 1900.
 L'hôtel pour le duc d'Aliaga.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en 1853
Décès en 1910
Architecte espagnol du XIXe siècle
Architecte espagnol du XXe siècle